Франсиско Мартинес Сория (), или Пако Мартинес-Сория (;  — ) — испанский актёр театра и кино. Родился в муниципалитете Тарасона в Испании, входящем в провинцию Сарагоса.

Биография 
Хотя он родился в Тарасоне, ему было всего пять лет, когда его семья переехала в Барселону, где он пошел в школу. Он работал клерком, а затем в качестве продавца. В то же время он принимал участие в спектаклях местного театра.

Во время гражданской войны в Испании он оставил свою работу и сосредоточился на театре как актер-любитель. В 1938 году он дебютировал в Teatro Fontalba с труппой Рафаэля Лопеса Сомоса с работой Antonio pasó el infierno. Два года спустя он основал свою собственную театральную группу.

В 1934 году он участвовал в массовке в черно-белой комедии Sereno. Позже принял участие еще в одиннадцати фильмах. Он получил свою первую главную роль в 1938 году в комедии Paquete. Он продолжал играть второстепенные роли во многих фильмах до 1944 года, когда он вернулся в театр как актер и предприниматель.

Его имя приобрело некоторую известность между 1942 и 1944 годами, когда он был назначен директором и первым актером в театре Teatro de la Zarzuela.

Он вернулся в кино в 1950-х годах. В 1965 году он был очень успешным в фильме La ciudad no es para mí (Город не для меня) режиссёра Педро Лазага. С этого момента он снимался в кино вплоть до своей смерти в 1982 году.

Фильмография

Источники 
 Paco Martínez Soria en IMDb.
 Pachina web oficial de Paco Martínez Soria.
 infoaragon.net.

Актёры Испании
Актёры театра Испании